Врата воинов () — пятая серия восемнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 3 по 24 января 1981 года.

Сюжет 
Экипаж ТАРДИС в путешествии между E-пространством и N-пространством (нормальной вселенной) попадают в нулевой промежуток между ними. Там они находят другой попавший в ловушку корабль под управлением командира Рорвика. Корабль перевозит рабов, используя расу тарлов в качестве навигаторов. Но навигатор Бирок сбегает и через ветра времени попадает в ТАРДИС, где предупреждает о вероломстве Рорвика. Ветры также повреждают долговременную память K-9.

Во время исследований Доктор находит гигантские каменные ворота, за которыми находится банкетный зал, зеркало на одной из стен, трупы вокруг стола и обломки роботов вокруг. Один из роботов еще цел, и Доктор узнает, что они, гунданы, были построены рабами для того, чтобы сразить господ.

Рорвик, найдя ТАРДИС и встретив Роману, считает её чувствительной ко времени и отводит к себе на корабль. Адрик и K-9 отправляются на её поиски; Адрик прячется на корабле, а K-9 идет к Доктору и помогает ему с починкой роботов. Их прерывает Рорвик, но у них на глазах один из починенных роботов проходит через зеркало, а затем это делает и сам Доктор.

Роману освобождает тарл по имени Лазло, они встречают Адрика и догадываются, что корабль сделан из сплава карликовой звезды, которая одна может держать тарлов. Вскоре прибывший K-9 информирует о пространственной нестабильности нулевого пространства. Адрик остается на корабле, а Романа вместе с Лазло проходит через ворота и зеркало и встречается с Доктором и Бироком в стабильной вселенной. Последний рассказывает, что они нападали на другие планеты и народы до восстания гунданов. Доктор и Романа проходят в нулевое нулевое пространство где их ловит Рорвик, понимающий, что пространство сжимается. Романе удается освободить тарлов, а Рорвик при попытке взорвать зеркала уничтожает себя и свою команду.

После спасения тарлов Романа объявляет, что она останется с ними, и Доктор отдает ей K-9. Тарлы в обмен на помощь помогают Доктор и Адрику вернуться в нормальное пространство.

Трансляции и отзывы

Интересные факты 
 Серия является последней в так называемой «Трилогии E-пространства», первые две серии которой - «Полный круг» и «Состояние упадка».
 Это последняя серия с участием Лаллы Уорд в роли Романы. Также это последняя из классических серий с K-9. Робот-собака в озвучке Джона Лисона впоследствии появлялся в спин-оффах «К-9 и компания» и «Приключения Сары Джейн», серии обновленного сериала «Встреча в школе», и даже получил свой собственный сериал, хоть и практически не связанный с вселенной Доктора Кто.

Примечания 

Серии с Четвёртым Доктором